barwa biała
 biel – rodzaj drewna
 biel – potoczna nazwa subborealnej brzeziny bagiennej (Thelypteridi-Betuletum pubescentis)

Osoby 
 Abel Biel z Błeszna herbu Ostoja – burgrabia wieluński, starosta inowrocławski, starosta krzepicki
 Jessica Biel – amerykańska aktorka
 Łucja Biel (ur. 1974) – polska językoznawczyni, doktor habilitowana nauk humanistycznych, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego

Geografia

Białoruś 
 Biel – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki

Hiszpania 
 Biel – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Biel – część wsi Wola Rębkowska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Biel – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Biel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Biel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce
 Biel – część wsi Kotowa Wola w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Biel – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel

Słowacja 
 Biel – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju koszyckim, w powiecie Trebišov

Szwajcaria 
 Biel – jezioro 
 Biel – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno
 Biel-Benken – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Arlesheim
 Biel/Bienne

Kolej 
 Biel – były przystanek kolejowy w miejscowości Biel w województwie mazowieckim

Inne 
 Biel – herb szlachecki
 Biel – turniej szachowy rozgrywany w mieście Biel/Bienne
 Biel-Kappelen – lotnisko w Kappelen (ICAO LSZP)